Lasso puede hacer referencia a:
 Lasso, una aplicación de compartir videos desarrollada por Facebook.

Además, puede referirse a las siguientes personas:

 Andrés «Lasso» (n.1988), cantante y actor venezolano.
 Cristian Lasso (n.1991), futbolista colombiano.
 Félix Lasso (n.1945), exfutbolista ecuatoriano.
 Galo Plaza Lasso (1906-1987), político y diplomático ecuatoriano.
 Giulio Lasso (f.1617), arquitecto italiano.
 Guillermo Lasso (n.1955), empresario y político ecuatoriano.
 Orlando di Lasso (1532-1594), compositor italiano del Renacimiento tardío.